Gidwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Gidwitz (* 1982), US-amerikanischer Autor
 Gerald Gidwitz (1906–2006), US-amerikanischer Unternehmer
 Ronald Gidwitz (* 1945), US-amerikanischer Unternehmer und Diplomat